Makrosprache steht für:
 Makrosprache (ISO 639), eine Gruppe von Sprachen mit gemeinsamen Merkmalen im Zusammenhang mit der Sprachencodierung nach ISO 639-3
 eine Programmiersprache zur Erstellung von Makros